Alexei Grigorjewitsch Smirnow (, * 9. Oktober 1977 in Toljatti) ist ein russischer Tischtennisspieler. Er ist fünffacher Jugendeuropameister und gewann einmal das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12. Mit Gazprom Fakel Orenburg gewann er die ETTU Champions League 2013, 2015 und 2017.

Jugend 
1992 wurde Smirnov mit dem russischen Team Europameister der Kadetten. Zwei Jahre später gewann er in Paris den Doppelwettbewerb zusammen mit Denis Gavrilov. Bei der Jugend-Europameisterschaft 1995 holte er drei Titel, nämlich im Einzel, im Doppel (mit dem Dänen Martin Monrad) und im Mixed (mit Olga Kashulina).

Erwachsene 
Seit 1995 nimmt Smirnov für Russland an allen Tischtennisweltmeisterschaften teil. Dabei erreichte er 2006 mit dem Team Platz sechs. 2003 wurde er zusammen mit Dmitri Masunow im Doppel Vizeeuropameister. Bei den folgenden Europameisterschaften erreichte er jeweils im Doppel und im Mixed das Halbfinale. 2005 gewann er in Rennes das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12. Dabei schaltete er im Halbfinale Timo Boll aus und besiegte im Endspiel Wladimir Samsonow.

2004 und 2008 nahm er an den Olympischen Spielen teil, wobei er 2004 in Athen, im Doppel mit Dmitri Masunow den 4. Platz erreicht hat.

Bundesliga 
1997 wechselte Smirnov vom russischen Verein Samara in die deutsche Bundesliga zum 1. FC Bayreuth. Ein Jahr später schloss er sich TTF Liebherr Ochsenhausen an. Nach einem Zwischenspiel in der Saison 2000/01 bei TTC Rhön-Sprudel Fulda-Maberzell kehrte er wieder nach Ochsenhausen zurück. Mit Ochsenhausen wurde er 2000 und 2004 deutscher Meister sowie 2002 und 2003 deutscher Pokalsieger. 2004 ging er nach Belgien zu Royal Villette Charleroi.

Privat 
Seine Ehefrau Natascha (* 27. März 1977) ist auch Tischtennisspielerin. Sie kam 2002 von Moskau zum ASV Otterswang (2. Bundesliga) und wechselte ein Jahr später zum SG Schorndorf (Oberliga). Mit ihr hat Smirnow Zwillinge.

Turnierergebnisse

Quellen 
 René Adler: Das Ende der Durststrecke, Zeitschrift tischtennis, 2005/2 Seite 15

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 23. Juni 2014)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Russland)
Tischtennisspieler (Gazprom Fakel Orenburg)
Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
Tischtennisspieler (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1977
Mann